Il doppio del torneo di tennis Western Australian Open 1980, facente parte dei Tornei di tennis maschili indipendenti nel 1980, ha avuto come vincitori Syd Ball e Cliff Letcher che hanno battuto in finale Dale Collings e Dick Crealy 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Colin Dibley /  John James (semifinali)
 Syd Ball /  Cliff Letcher (Campioni)
 Dale Collings /  Dick Crealy (finale)
 Rod Frawley /  Ray Ruffels (secondo turno)

 Ernie Ewert /  John Trickey (primo turno)
 Brad Drewett /  Warren Maher (quarti di finale)
 Chris Delaney /  Harry Fritz (primo turno)
 Peter Campbell /  Charlie Fancutt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western Australian Open 1980